

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Sanr“ beginnt.

Sanr 



Sanra 
 Sanrat, Nongnuch (* 1983), thailändische Leichtathletin
 Sanrawat Dechmitr (* 1989), thailändischer Fußballspieler

Sanre 
 Sanrey, Olivier (* 1981), belgischer Kabarettist

Sanro 
 Sanromá, Jesús María (1903–1984), puerto-ricanischer Pianist und Musikpädagoge
 Sanroma, Manuel (1977–1999), spanischer Radrennfahrer